A BR-403 é uma rodovia federal brasileira que liga Acaraú a Crateús, ambas as cidades no estado do Ceará. Possui 337,8 quilômetros de extensão.

Importante rodovia de ligação, conecta vários municípios do interior cearense ao litoral oeste do estado. Há intenso fluxo de veículos e turistas, já que é uma estrada que conecta a CE-085, que dá acesso à Jijoca de Jericoacoara, município conhecido internacionalmente por suas belas praias.

Percurso 

 Acaraú
 Marco
 Morrinhos
 Santana do Acaraú
 Sobral
 Cariré
 Varjota
 Ipu
 Ipueiras
 Nova Russas
 Sucesso (Tamboril)
 Crateús

Ligações externas 
Dados do Ministério do Transporte sobre a rodovia BR-403

Visualizador de mapas VGEO do DNIT

Rodovias federais do Ceará